Gerlach kan som auktorsnamn betyda:

 Günter Gerlach
 Justin Gerlach
 Sebastian Adam Gerlach (1929–), tysk marinbiolog
 Wolfgang W. Gerlach, tysk mykolog

Robotskapade auktorsförkortningar